Ботаново — село в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Ботановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ботановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шуйского — 33 км, до центра муниципального образования Игумницева — - км.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)